Krejčík může znamenat:
 citově zabarvený výraz pro krejčího, používaný zejména ve starých pohádkách

příjmení
 Adolf Ludvík Krejčík (1877–1958) – archivář, organizátor zemědělského archivnictví v ČSR
 Aneta Krejčíková (* 1991) – česká herečka
 Barbora Krejčíková (* 1995) – česká profesionální tenistka
 Daniel Krejčík (* 1994) – český herec
 František Krejčík (1866– 1911) – český hudební skladatel a dirigent
 Jakub Krejčík (* 1991) – český hokejista
 Jiří Krejčík (1918–2013) – český režisér, scenárista a herec
 Josef Krejčík (politik) (1855–1913) – český řezbář, sochař a politik
 Karel Krejčík (rozcestník) – více nositelů
 Lukáš Krejčík (* 1990) – český lední hokejista
 Miroslav Krejčík (* 1964) – český podnikatel, bývalý ředitel Vojenského zpravodajství
 Přemysl Krejčík (* 1991) – český spisovatel
 Radek Krejčík (* 1974) – český fotbalista
 Rudolf Krejčík (1934–2014) – český filmař
 Stanislav Krejčík (* 1972) – český fotbalista, trenér ženského fotbalu
 Tomáš Krejčík (* 1968) – český fotbalista
 Tomáš Krejčík (historik) (* 1951) - český historik, sfragista a heraldik
 Vladimír Krejčík (1931–2013) – český operní pěvec

Podobná příjmení 
 Krejčí
 Krejčíř

Reference